Traverso es un apellido, que puede estar referido o vinculado a:

Personas 
 Carlos Alzamora Traverso (1926-), también conocido como Carlos Felipe Alzamora Traverso, diplomático e internacionalista peruano.
 Cristian Traverso (1972-), también conocido como Cristian Alberto Traverso, futbolista retirado argentino, que se desempeñó en varios clubes de Primera División, tanto en Argentina como en otros países de América Latina.
 Enzo Traverso (1957-), historiador, catedrático, e intelectual italiano.
 Fernando Traverso (1951-), artista plástico argentino, nacido en Rosario, provincia de Santa Fe.
 Jorge Traverso (1954-), también conocido como Schubert Jorge Pérez Denis, periodista, escritor, y presentador de televisión uruguayo.
 Juan María Traverso (1950-), piloto argentino de automovilismo (ya retirado).
 Lorenzo Traverso (1897-1952), también conocido como Lorenzo Luis Traverso, empresario teatral argentino, quien además ha escrito varias letras de tango.
 Susana Traverso (1953-), ex vedette y actriz argentina de cine, teatro, y televisión.